Halo es un grupo de rock cristiano del estado de Alabama, Estados Unidos.

Historia 
Halo era una banda de rock cristiano formada en Alabama en 1980. Touring en el Sur durante casi una década antes de un encuentro casual con un alentador Bob Hartman de Petra fama, Halo fue firmado por Pakaderm Records y grabó su primer álbum en 1989. Otro álbum siguió en 1992 antes de que el grupo se disolviera en 1993.

A partir de las reservas

Se dice que es un acrónimo de "Heavenly Light Orchestra Angelic," Halo comenzó en Alabama en 1980, cuando el baterista Mike Graham, de 14 años en ese entonces, se introdujo en el vocalista y el bajista Scott, Springer y el guitarrista Keith Mims, ambos siete años mayor que Graham . Mead y Springer dejaron claro a Graham que su interés estaba en la búsqueda de la música cristiana. Graham, quien ya había tocado la batería en un grupo de Gospel del Sur durante dos años sin ocupar la fe cristiana, tenía sus reservas, pero le gustaba la música Springer y Mims estaban jugando y asumió que podía jugar con ellos, al igual que lo había hecho en el Sur de grupo Evangelio, sin conflictos de interés.

Misión unificada, independiente de la firma

Después de jugar en el halo de sólo dos años, Graham fue ganado a la fe cristiana en enero de 1982, y con una misión unificada de ser una banda cristiana con un ministerio, fue en este punto que el grupo realmente comenzó a tomar forma. Trabajar para conseguir su paso, Halo recorrió el sur de los Estados Unidos, realizando sobre todo en Alabama, Tennessee, Florida y Georgia. Si bien en el circuito, Halo tuvo la buena fortuna de conocer a Bob Hartman, fundador y guitarrista de los favoritos de siempre en la industria de la música cristiana, Petra. Hartman actuó como mentor de Halo, el asesoramiento sobre la composición de canciones, así como equipos de sonido. A pesar de sus esfuerzos y consejos, Halo todavía estaba sin firmar, después de nueve años de gira, y sus actuaciones fueron efectivamente igual a una desviación que consume muchas horas.

Ministerio de tiempo completo, parte del Pak

En 1989, Springer anunció que Dios lo estaba llamando al ministerio a tiempo completo. En un principio, parecía que iba a dirigirse a seminario para convertirse en un pastor de jóvenes. Sin embargo, en la misma época, Bob Hartman dijo a Graham que había dado un demo de Halo, grabado en el estudio de Hartman, a los hermanos John Elefante y Dino Elefante, propietarios de Pakaderm Records en Los Álamos, CA y los productores de los últimos años Petra álbumes. No mucho después, Pakaderm ofreció un contrato de grabación de Halo.
Heaven Calling: 1991
En 1991, Halo lanzó su segundo álbum con Pakaderm: Calling Cielo. Después de trabajar con Rick Cua, Barry Graul (más tarde para convertirse en un músico de sesión frecuente en la industria de la música cristiana y miembro de MercyMe) sustituye Keith Mims en la guitarra, y Scott Springer y John Elefante se unieron para escribir letras y música, respectivamente, para todas las canciones Calling Heaven, excepto "es su decisión" y "secreto de Amor", a lo que Mike Graham contribuyó. Esta pareja musical resultó ser un éxito porque el 2 de noviembre de 1991, el título -cortó, "Calling Heaven", debutó en la lista de éxitos cristiana Contemporánea de Billboard en el puesto número 21. Además, los informes muestran que en línea de Halo tenía cuatro éxitos número uno de rock cristiano en su carrera, y, aunque no verificación se ha encontrado en el momento de escribir esto para probarlo, es muy probable que la mayoría de los tiros vinieron de Calling Cielo. El álbum también obtuvo éxito fuera de los EE.UU. en gira, Halo encontró un público increíblemente receptivo en América del Sur en lugares como Guatemala, donde tocaron en la Navidad de 1991.

Conciertos

Hablando de los conciertos de Halo, que se dice que han incluido un aire potente, agresivo y lleno de energía, un sonido compacto y sistema de luz que era sorprendentemente impresionante sin dominar el show, los comentarios de cantante de Scott Springer acerca de los mensajes de las canciones antes de tocarlas; sermones sobre vivir una vida pura y sin sexo y las drogas, la oración, los llamados al altar mientras que consigue la audiencia a participar en coros de alabanza, y la distribución de Biblias. A pesar de tono evangelistero de la banda, Springer fue reportado como humildemente diciendo, al menos una vez, que no podía obligar a nadie a vivir una vida de Cristo, sino que debe ser la propia decisión de una persona.

Tercer álbum?

En una entrevista en febrero de 1993, el baterista Mike Graham se informa hablando de su nuevo guitarrista PJ Marx y la grabación del tercer álbum de Halo que, en el momento de la entrevista, Springer estaba trabajando en los estudios de Pakaderm, la que se establecen las pistas vocales. Graham dice que el álbum se estrenará en mayo o junio de ese mismo año, Sin embargo, no hay registros muestran que el álbum nunca llegó a buen término. Más bien, Scott Springer sacó un álbum en solitario en 1993 llamó Hola Siempre que acredita Graham en la batería, pero no hay mención de un PJ Marx. Las composiciones de este esfuerzo en solitario, como el cielo Llamar antes, fueron obra principalmente de Springer y los Elefantes., y de nuevo, la combinación dio Springer cuatro canciones N º 1 en Radio Hit cristiana.

La vida después de Halo

Después de 1993, se reportaron otros álbumes de Halo o excursiones, pero Scott Springer continuó de gira como artista autoproclamada y predicador - aunque una parte ejecutiva de la empresa también se sospecha que teniendo en cuenta su nombre para Halo Productions, una agencia de reservas representa artistas cristianos ministerio de mente y bandas. Como Springer comenzó a viajar con Hello siempre, él tomó una posición Ministro Estudiante a tiempo parcial en una pequeña iglesia. Esto eventualmente lo llevó a una posición pastoral juvenil a tiempo completo, en donde él tomó un descanso de la carretera, fue ordenado como ministro, y comenzó a enseñar y evangelizar a los jóvenes en su comunidad. También se convirtió en capellán de equipos deportivos juveniles locales. En 2004, Springer hizo pastor principal de una iglesia con un ambiente informal en Clanton, AL llamada New Life Community Church.

Referencias

Enlaces externos 

 Enlace externo a modo de ejemplo.

Grupos de rock cristiano
Grupos de rock de Estados Unidos